Municipio de Fulton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Fulton (condado de Fulton, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Fulton.
 Municipio de Fulton (condado de Polk, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Polk.
 Municipio de Fulton (condado de Davie, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Davie.
 Municipio de Fulton (condado de Whiteside, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Whiteside.
 Municipio de Fulton (condado de Fountain, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Fountain.
 Municipio de Fulton (condado de Muscatine, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Muscatine.
 Municipio de Fulton (condado de Webster, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Webster.
 Municipio de Fulton (condado de Gratiot, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Gratiot.
 Municipio de Fulton (condado de Fulton, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Fulton.
 Municipio de Fulton (condado de Lancaster, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lancaster.